Adam heeft de volgende betekenissen:

 Adam was volgens de Tenach, de Bijbel en de Koran de eerste mens op aarde.
 Doorgaans wordt in de islam aangenomen dat Adam de eerste profeet was, zie Adam (profeet).

De voornaam van onder andere de volgende personen:
 Adam Ant, Engels zanger en acteur
 Adam Brody
 Adam Clayton, bassist van de Ierse band U2
 Adam Craig, Amerikaans mountainbiker
 Adam Curry, Nederlands presentator en ondernemer
 Adam Federici, Australisch voetballer
 Adam Fedoruk, Pools voetballer
 Adam Green
 Adam Hloušek, Tsjechisch voetballer
 Adam Levine, zanger van pop/rockband Maroon 5
 Adam Nawałka, Pools voetballer en voetbalcoach
 Adam Maher, Marokkaans-Nederlands voetballer
 Adam Opel, Duits ondernemer
 Adam Smith, Schots econoom

De achternaam van onder andere de volgende personen:
 Albrecht Adam
 Benno Adam
 Adolphe Adam, Frans componist
 Heinrich Adam, Duits kunstschilder
 Marie Adam-Doerrer (1838-1908), Duits-Zwitsers feministe
 Walter Adam
 William Adam

Andere betekenissen:
 Als A'dam een afkorting van Amsterdam
 Adam (Galați), een plaats in het Roemeense district Galați
 Adam (1983), een Amerikaanse drama-tv-film
 Adam (1992), een Britse animatiefilm
 Adam (2009), een Amerikaanse romantische film
 Adam (Amerikaanse film, 2019), een Amerikaanse comedy
 Adam (Franse film, 2019), een Frans-Belgisch-Marokkaanse film
 Adam (2020), een Amerikaans drama
 Adam (James Bond), een personage uit de James Bondfilm Live and Let Die (1973)
 Adam (molen), een korenmolen in het Groningse Delfzijl

Zie ook 
 Adam en Eva (doorverwijspagina)
 Eva en Adam (doorverwijspagina)